Mönkemeier ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Ludwig Mönkemeier (1923–2009), Hamburger Hafendirektor
 Regine Mönkemeier (* 1938), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Mönkemeyer